Antonio Beduschi – pittore italiano del primo barocco
 Carina Beduschi – modella brasiliana
 Cavour Beduschi – ingegnere e politico italiano